Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena – dipinto di Andrea Mantegna
 Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena – dipinto di Palma il Vecchio conservato a Genova
 Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena – dipinto di Palma il Vecchio conservato all'Accademia Carrara di Bergamo